Chenji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chenji (socken i Kina, Anhui), 
 Chenji (socken i Kina, Jiangsu), 
 Chenji (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar